Бігунок — деталь механізму (напр. у прядильній машині).
 Бігунок — обхідний листок
 Бігунок — колісна пара
 Бігунок — повзунок — елемент логарифмічної лінійки
 Бігунок — назва об'єкта типу ітератор в мові програмування Оберон.
 Бігунки — легкі сани, дрожки
 Бігуни — камені для розтирання зерна, тіла для подрібнення (у дробарках, млинах)

Варіанти: бігунець, бігун.

Див. також 
 Бігунець пустельний